Кубок шейха Яссіма 2019  — 41-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 серпня 2019 року між чемпіоном Катару клубом Ас-Садд та володарем кубка Еміра Катару клубом Ад-Духаїль.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt
 Матч на footballdatabase

2019
Катар
Серпень 2019
2019 у катарському спорті